1. Bundesliga niemiecka siatkarzy (2012/2013)
 1. Bundesliga niemiecka siatkarzy (2013/2014)

Zobacz też